Borggölen eller Borggöl kan syfta på:
Borggölen (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Borggölen (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,

Se även
Borgagöl
Borgegöl, sjö i Hultsfreds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn